Графіка — вид образотворчого мистецтва.
 Графіка — те ж саме, що й писемність, система знаків для відтворення мови.

Див. також 
 Комп'ютерна графіка
 Псевдографіка